Глотова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Глотова, Алёна Александровна (род. 2005) — российская спортивная гимнастка.
 Глотова, Яна Олеговна (род. 1995) — российская легкоатлетка.